Caligula  (12–41), római császár
Caligula (1944), Albert Camus drámája
Caligula (1979), Tinto Brass filmje
Caligula (1996), Cs. Nagy Sándor filmje